El término Preparación puede estar vinculado o referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Química y Farmacia 
 Preparación extemporánea, aquella que se lleva a cabo en el momento o poco antes del uso de un medicamento, ya que de otra forma se perderían los principios activos del mismo.
 Preparación magistral, medicamento destinado a un paciente en específico, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección.

Fútbol 
 Torneo Preparación, campeonato organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en el año 2012, como manera de preparación para el Torneo Clausura del campeonato 2011-12.

Miscelánea 
 Preparación de pedidos, proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior.
 Preparación a los sacramentos, preparación para recibir y aceptar los ritos cristianos establecidos y sus santos evangelios, para vivir en armonía con las comunidades de creyentes y con la Iglesia, y para ser merecedor a la salvación eterna por don concedido de la gracia divina.